Air Force Cross – onorificenza degli Stati Uniti d'America
Air Force Cross – onorificenza del Regno Unito
Air Force Cross – onorificenza del Sudafrica